Прощальное обращение президента Эйзенхауэра (, также известное как «Прощальное обращение к нации президента Эйзенхауэра») было последним публичным выступлением Дуайта Эйзенхауэра в качестве президента Соединенных Штатов, произнесённым по телевидению 17 января 1961. 

Прежде всего, речь известна содержащимся в ней предупреждением о возможном приобретении «военно-промышленным комплексом» необоснованного влияния в правительственных кругах.Вплоть до последнего мирового конфликта, в котором мы приняли участие,  Соединенные Штаты не имели военной промышленности. Американские производители плуга могут, при необходимости, изготавить и меч. Но мы больше не можем рисковать безопасностью импровизируя на ходу. Мы были вынуждены создать постоянную военную промышленность огромных размеров. Помимо этого, три с половиной миллиона человек работает на министерство обороны. Наши ежегодные расходы только на оборону превышают совокупную прибыль всех американских копаний.

Этот альянс огромного военного ведомства и крупной военной промышленности является новым для американской жизни. Его тотальное влияние — экономическое, политическое и даже духовное — ощущается в каждом городе, в каждом правительственном учреждении, в каждом офисе федерального правительства. И хотя мы признаем совершенную необходимость такого развития событий, мы не должны недооценивать всю серьезность последствий. Это касается нашего труда, ресурсов, основных средств к существованию, да и самого устройства нашего общества.

В правительственных кругах мы должны сопротивляться приобретению, намеренному или ненамеренному, военно-промышленным комплексом необоснованного влияния. Вероятность разрушительного усиления такого влияния существует и будет существовать в будущем. Мы не должны допускать, чтобы этот альянс угрожал нашим свободам и демократическим процедурам. Мы ничего не должны принимать на веру. Только информированное гражданское общество, которое постоянно настороже, сможет заставить этот союз огромной промышленности и оборонного ведомства соответствовать нашим мирными методам и целям с тем, чтобы безопасность и свобода могли сосуществовать.Сам термин «военно-промышленный комплекс» («military-industrial complex») был введён в политический лексикон именно в этой речи и в англоязычной литературе продолжает использоваться в контексте высказанных Эйзенхауэром предостережений. 

Кроме того, речь содержала предупреждение о коррупции науки через централизацию государственного финансирования научных исследований. По мнению Эйзенхауэра, это может привести к появлению «научно-технической элиты», которая будет способна манипулировать обществом.  Перспектива попадания ученых в зависимость от государственного финансирования, власти денег вполне реальна, и ее следует воспринимать со всей серьезностью. И как бы уважительно мы не относились к научным иссле­дованиям, мы должны серьезно воспринимать и противоположную по характеру угрозу, а именно угрозу того, что государственная полити­ка станет заложницей интересов научно-технической элиты.

Примечания

Ссылки 
 Прощальное обращение к нации. Полный текст речи.
 Dwight D. Eisenhower Farewell Address 
 Eisenhower’s Warning Still Challenges A Nation.
 Ike’s Warning Of Military Expansion, 50 Years Later.

Речи президентов США
Январь 1961 года
Политика США
Военно-промышленный комплекс
1961 год в США